Moonwalk hace referencia a:
Moonwalk (baile), paso de baile hecho famoso por el cantante Michael Jackson.
Moonwalk (libro), libro autobiográfico del mismo Michael Jackson (ISBN: 0749313382).